Itra’il - w mitologii arabskiej, anioł stróż przywoływany podczas egzorcyzmów (w islamie).

Bibliografia
 Hughes, Angels, Dictionary of Islam

Anioły w islamie